Zug, une section (unité militaire), en allemand ; 
, une unité de masse autrefois utilisée pour le sel à Ratisbonne (Allemagne) et qui correspondait à la charge d'un navire ; 
Zug, nom local, en allemand, de la ville et du canton de Zoug ; 
 George Robert Zug (né en 1938), un herpétologue américain.